Chaetoseptoria är ett släkte av svampar. Chaetoseptoria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetoseptoria